Николай Федин:
 Федин, Николай Алексеевич (1925—1991) — Герой Советского Союза (1945).
 Федин, Николай Севастьянович — советский инженер, конструктор.